Ишар-рамашу — правитель (энси) Эшнунны, правил в первой половине XX века до н. э.

Правление 

Список его датировочных формул говорит о хозяйственной деятельности этого правителя, наиболее важным из которого было строительства храма Ишкура (Адада) и прорытие одного канала.

Правил около 7 лет.

Список датировочных формул Ишар-рамашу

Примечания

Ссылки 
 Список датировочных формул Ишар-рамашу

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Эшнунны
Правители Азии XX века до н. э.